

Patronymes 
Masterkov (masculin ; ) ou Masterkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Lidia Masterkova (1927-2008), artiste russe émigrée en France en 1975
 Svetlana Masterkova (1968-), athlète russe spécialiste des courses de demi-fond

Patronyme russe